Ronnes ist der Familienname folgender Personen:

 Bram Ronnes (* 1978), niederländischer Beachvolleyballspieler
 Gijs Ronnes (* 1977), niederländischer Beachvolleyballspieler